Stati Uniti d'America
 Sherrill – città della Contea di Jefferson, Arkansas
 Sherrill – città della Contea di Dubuque, Iowa
 Sherrill – città della Contea di Oneida, New York